El término abolicionismo puede hacer referencia a:

 Abolicionismo de la monarquía, movimiento que aboga por la implementación de repúblicas como sistema de gobierno.
Abolicionismo penal, movimiento que aboga por la anulación de los sistemas penitenciarios o de la rectitud de estos.
 Abolicionismo animalista, movimiento que defiende el derecho de los animales a no ser tratados como propiedad humana.
 Abolicionismo de la prostitución, movimiento feminista que aboga por la anulación de la prostitución.